Praia Rasa (Búzios)
Praia Rasa (Cabo Frio)

Rasa